Municipio de Pittsfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pittsfield (condado de Pike, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Pittsfield (condado de Washtenaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Washtenaw.
 Municipio de Pittsfield (condado de Lorain, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lorain.
 Municipio de Pittsfield (condado de Warren, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Warren.